Elektrotechniker steht umgangssprachlich für:
 bekannte Erfinder und Forscher im Bereich Elektrotechnik, siehe Elektrotechnik#Geschichte, bedeutende Entwicklungen und Personen
 Berufe in der Elektrotechnik, siehe Elektrotechnik#Ausbildung, Fortbildung und Studium
 Elektroingenieur, einen Ingenieur, der ein Studium der Fachrichtung Elektrotechnik absolviert hat
 den Modullehrberuf Elektrotechniker in Österreich
 Techniker mit Fachrichtung Elektrotechnik